Alberto Gallardo puede referirse a:

 Estadio Alberto Gallardo, estadio de fútbol ubicado en la ciudad de Lima;

 Félix Alberto Gallardo Mendoza, fue un futbolista peruano que se desempeñaba como delantero;
 Alberto Gallardo Flores, es un político independiente ligado a la centroderecha chilena.